72. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2021 odbyły się w belgijskiej Ostendzie, w dniach 30–31 stycznia 2021 roku. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 odwołane zostały wyścigi juniorów i juniorek.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2021 w kolarstwie
2021 w Belgii
Kolarstwo w Belgii